Ел Торменто има више значења:

 Ел Торменто (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Торменто (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Торменто, Боске дел Сол (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику